Ян — мужское имя. Происходит от еврейского имени Йоханан ( — «Яхве (Бог) помиловал»). В наше время известно в основном как западнославянское (польское, чешское и словацкое), восточнославянское (украинское, белорусское), южнославянское (болгарское), греческое, германское (нидерландское, немецкое), а также — в разных вариантах — балтское и балтско-финское (литовское Йонас, латышское Янис, эстонское Яан). Аналог имени Иван.

Известные носители 
 
 
 
 
 
 Ян VI Ратиборский
 Ян (1499—1538) — княжич литовский, внебрачный сын королевича Сигизмунда I.
 Ян Кезгайлович
 Ян из Дукли
 Ян из Кент
 Ян из Мельштына
 Ян из Рабштейна
 Ян из Стобниц
 Янко из Чарнкова
 Ян Веллем 

Страницы значений:Тёзки
Мужские имена
Имена еврейского происхождения
Немецкие мужские имена